Juliopol peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Juliopol, village de la voïvodie de Lublin
 Juliopol, village de la voïvodie de Mazovie